Вальзен () — многозначный термин.
 Вальзен ― старинный замок в Бельгии.
  — деревня в Бельгии.